Nürnberger Versicherungscup 2015 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2015 z cyklu Nürnberger Cup rozgrywany w dniach 17–23 maja 2015 roku w Norymberdze na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 250 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2015
2015 w tenisie ziemnym
2015 w Niemczech